Hundsdorf  ist der Name folgender Orte:

 Hundsdorf (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:

in Deutschland
 Hundsdorf (Bad Wildungen), Ortsteil der Stadt Bad Wildungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hundsdorf (Düsseldorf), Wüstung auf der Gemarkung Stoffeln in Düsseldorf, siehe Stoffeln (Düsseldorf)#Hundsburg und Hundsdorf 
 Hundsdorf (Ettenstatt), Ortsteil der Gemeinde Ettenstatt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hundsdorf (Obertrubach), Ortsteil der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hundsdorf (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich
 in Kärnten
 Hundsdorf (Gemeinde Arriach), Ortschaft von Arriach im Bezirk Villach-Land in Kärnten
 Hundsdorf (Gemeinde Feistritz), Ortschaft von Feistritz im Rosental im Bezirk Klagenfurt-Land
 Hundsdorf (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach im Bezirk Sankt Veit an der Glan 
 Hundsdorf (Gemeinde Gurk), Ortschaft von Gurk im Bezirk Sankt Veit an der Glan 
 Hundsdorf (Gemeinde Sankt Paul), Ortschaft von Sankt Paul im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg 
 Hundsdorf (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal im Bezirk Sankt Veit an der Glan 
 in Niederösterreich
 Hundsdorf (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hundsdorf (Gemeinde Rabenstein), Ortsteil von Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 in Oberösterreich
 Hundsdorf (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau im Bezirk Freistadt 
 Hundsdorf (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft von St. Agatha im Bezirk Grieskirchen 
 im Land Salzburg
 Hundsdorf (Gemeinde Bad Hofgastein), Ortsteil von Bad Hofgastein im Bezirk St. Johann im Pongau
 Hundsdorf (Gemeinde Bruck), Ortsteil und Ortschaft von Bruck an der Großglocknerstraße im Bezirk Zell am See 
 Hundsdorf (Gemeinde Rauris), Ortschaft von Rauris im Bezirk Zell am See
 Hundsdorf (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft von Taxenbach im Bezirk Zell am See 
 in der Steiermark
 Hundsdorf (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortschaft von Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung 
 Hundsdorf (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortschaft von Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung 

Siehe auch:
 Hunsdorf
 Hundstorfer